Hafnia, de historische naam voor de Deense hoofdstad Kopenhagen (Hafnia = Haven)
Hafnium(IV)oxide
Hafnia (geslacht)